Terpios är ett släkte av svampdjur. Terpios ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Terpios